Gordonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gordonville (Alabama)
 Gordonville (Florida)
 Gordonville (Michigan)
 Gordonville (Missouri)
 Gordonville (Pennsylvania)
 Gordonville (South Carolina)
 Gordonville (Texas)